Oh! Susanna steht für:

 Oh! Susanna (Lied), Lied von Stephen Foster (1848)
 Oh! Susanna, Originaltitel von Apachenschlacht am schwarzen Berge, US-amerikanischer Film von Joseph Kane (1951)